Иванково — село в Спасском районе Рязанской области, входит в состав Выжелесского сельского поселения.

География 
Село расположено в 8 км на северо-восток от центра поселения села Выжелес и в 41 км на северо-восток от районного центра Спасска-Рязанского.

История 
Иванково первоначально в качестве деревни принадлежало к селу Выжелесу. В окладных книгах 1676 года упоминается церковь св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в селе Иванкове двор помещика Ивана Григорьевича Неронова, 42 двора крестьянских, 10 дворов бобыльских…

29 марта 1788 г. села Иванкова иерей Михаил Петров с прихожанами испрашивали дозволение на построение, вместо ветхой, новой деревянной церкви в честь Иоанна Богослова с приделом Никольским, на построение которой и дана храмозданная грамота села Иванкова иерею Стефану Борисову 11 сентября 1789 г. за № 2236. В сентябре 1792 г. подано было прошение об освящении новопостроенной церкви. 

В XIX — начале XX века село входило в состав Выжелесской волости Спасского уезда Рязанской губернии. В 1906 году в деревне было 145 дворов.

С 1929 года село являлось центром Иванковского сельсовета Ижевского района Рязанского округа Московской области, с 1937 года — в составе Рязанской области, с 1963 года — в составе Спасского района, с 2005 года — в составе Выжелесского сельского поселения.

Население

Инфраструктура 
В селе имеются детский сад, отделение почтовой связи.

Достопримечательности 
В селе находится полуразрушенная Колокольня церкви Иоанна Богослова (1892).

Примечания 

Населённые пункты Спасского района (Рязанская область)